Чемпионат Европы по снукеру 2005 года () проходил с 1 июня (хотя церемония открытия состоялась 31 мая) по 10 июня в Польше. Победителем чемпионата среди мужчин стал мальтиец Алекс Борг, обыгравший в финале исландца Кристьяна Хельгасона со счётом 7:2. В женской части турнира бельгийка Уэнди Янс; в финале она выиграла у Кэти Хенрик из Англии со счётом 5:3.

Формат 
Чемпионат Европы включал в себя три основные категории: среди мужчин, женщин и ветеранов. Чемпион Европы в мужском разряде получал право играть в мэйн-туре на следующий сезон.

В мужской части турнир начался с групповой стадии. 64 игрока были разбиты на 8 групп. В стадию плей-офф, которая начиналась с 1/16 финала, выходили по четверо снукеристов из каждой группы, набравших наилучшие показатели по итогам этапа, причём те, кто занял первое место, были «сеяными» и не могли встретится между собой в первой стадии нокаут-раунда. Матчи 1/16—1/4 игрались до 5 побед, полуфиналы — до 6, финал — до 7 побед.

В женской части сначала также прошла групповая стадия, в которой участвовали 28 игроков (всего 4 группы). В плей-офф (1/8 финала) выходили по 4 человека; занявшие 1 место в группе также получали посев и не могли играть между собой в первом раунде плей-офф. Матчи 1/8 проходили до 3 побед, четверть- и полуфиналы — до 4 побед, финал — до 5.

Результаты

Чемпионат среди мужчин

Плей-офф

Чемпионат среди женщин

Плей-офф

Чемпионат среди ветеранов

Финал 
 Майкл Магуайр 6:2 Юджин Хьюз

Чемпионат среди игроков до 19 лет 
Этот турнир прошёл в Екатеринбурге, Россия, и, хотя он не входил в общую программу чемпионата Европы, также являлся его частью. Победителем стал североирландец Марк Аллен, обыгравший в финале англичанина Криса Норбери со счётом 6:5.

Командный чемпионат Европы 
Командный чемпионат Европы, как и турнир для юниоров, проводился отдельно от основного чемпионата, однако также считается его частью. Он прошёл на Мальте, и победительницей турнира стала сборная-«хозяйка», обыгравшая в финале команду Ирландии со счётом 11:6.

В женской части соревнования выиграла сборная Англии, победившая в финале Германию со счётом 8:0. В турнире среди ветеранов также победила команда Англии, обыгравшая в финале Шотландию 7:1.

Брейки 

Мужской турнир:
 136 Марк Аллен
 124 Дэвид Моррис
 105 Стефан Мазроцис
 103, 100 Кристьян Хельгасон
 100 Мартин Маккрудден

Женский турнир:
 64, 62, 53 Уэнди Янс

Турнир для ветеранов:
 73, 69 Алан Тригг
 62, 59, 55 Юджин Хьюз
 59, 55 Майкл Магуайр
 56, 55, 55, 53 Рон Джонс
 53 Рене Хемельсьёт
 52 Гарет Перри
 52, 51 Стивен Бэйли

Примечания

Ссылки 
 Отчёт о турнире на Global Snooker Centre (копия Web Archive)

Чемпионат Европы по снукеру
2005 год в снукере
Июнь 2005 года
Спорт в Польше в 2005 году
Чемпионаты Европы в Польше
снукер
Снукер в Польше